Velika nagrada Francije 1927 je bila druga dirka Svetovnega konstruktorskega prvenstva v sezoni 1927. Odvijala se je 3. julija 1927 na dirkališču Autodrome de Linas-Montlhéry.

Rezultati

Dirka

 Najboljši štartni položaj: George Eyston (žreb)
 Najhitrejši krog: Robert Benoist 5:41.0

Viri

www.teamdan.com  

1927
Sezona Velikih nagrad 1927